Lewis County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lewis County (Idaho)
Lewis County (Kentucky)
Lewis County (Missouri)
Lewis County (New York)
Lewis County (Tennessee)
Lewis County (Washington)
Lewis County (West Virginia)